11. Светско првенство у атлетици на отвореном одржано је у јапанском граду Осаки у периоду од 25. августа до 2. септембра 2007. на стадиону Нагаји.

Организација такмичења додељена је Осаки одлуком ИААФ од 16. новембра 2002. У конкуренцији су били још Будимпешта и Берлин.

Ово је било такмичење са рекордним бројем земаља учесница. Од 212 земаља чланица ИААФ учествовале су 203 земље са 1.981 такмичарем, од којих је 1.051 мушкараца, а 930 жене. На првенству нису учествовале следеће чланице ИААФ: Аруба, Бермуда, Бутан, Луксембург, Оман, Острва Туркс и Каикос, Вијетнам, Северна Кореја и Источни Тимор.

Такмичење се одржало у 47 атлетских дисциплина 24 мушке и 23 женске (жене немају ходање на 50 -{km}-).

Наградни фонд на првенству износио је 7.194,000 долара. Освајачи златне медаље у појединачној конкуренцији добили су по 60.000, а најбоље штафете по 80.000 долара. За обарање светског рекорда добијало се по 100.000 долара.

На овом Светском првенству није оборен ниједан светски рекорд.

Земље учеснице 

  Авганистан ( )
  Албанија (1)
  Алжир (11)
  Америчка Самоа (1)
  Америчка Девичанска Острва ( )
  Ангола (2)
  Ангвила (2)
  Андора (2)
  Антигва и Барбуда (2)
  Аргентина ( )
  Аустралија ( )
  Аустрија (3)
  Азербејџан ( )
  Бахаме ( )
  Бахреин ( )
  Бангладеш ( )
  Барбадос (6)
  Белорусија ( )
  Белгија (18)
  Белизе ( )
  Бенин ( )
  Боливија ( )
  Босна и Херцеговина 2 (1+1)
  Боцвана ( )
  Бразил ( )
  Британска Девичанска Острва ( )
  Брунеј ( )
  Бугарска (10)
  Буркина Фасо ( )
  Бурунди ( )
  Вануату ( )
  Острво Норфолк ( )
  Венецуела ( )
  Габон ( )
  Гамбија ( )
  Гана (4)
  Гвајана ( )
  Гвам ( )
  Гватемала ( )
  Гвинеја ( )
  Гвинеја Бисао ( )
  Гибралтар ( )
  Гренада ( )
  Грчка (27)
  Данска (5)
  Демократска Република Конго ( )
  Доминика ( )
  Доминиканска Република ( )
  Еквадор ( )
  Египат ( )
  Салвадор ( )
  Екваторијална Гвинеја ( )
  Еритреја ( )
  Естонија ( )
  Етиопија ( )
  Замбија ( )
  Зеленортска Острва ( )
  Зимбабве ( )
  Израел (8)
  Индија ( )
  Индонезија ( )
  Иран ( )
  Ирак ( )
  Ирска (15)
  Исланд ( )

  Италија (36)
  Јамајка ( )
  Јапан ( )
  Јемен ( )
  Јерменија ( )
  Јордан ( )
  Јужна Кореја (11)
  Јужноафричка Република ( )
  Камбоџа ( )
  Камерун ( )
  Канада (30)
  Кајманска острва ( )
  Централноафричка Република ( )
  Чад ( )
  Чиле ( )
  Кина ( )
  Колумбија ( )
  Кукова Острва ( )
  Костарика ( )
  Обала Слоноваче ( )
  Хрватска (4)
  Куба ( )
  Кипар ( )
  Чешка ( )
  Џибути ( )
  Микронезија ( )
  Фиџи ( )
  Финска ( )
  Француска (54)
  Француска Полинезија ( )
  Немачка (69)
  Хаити ( )
  Хондурас ( )
  Хонгконг ( )
  Мађарска (11)
  Казахстан ( )
  Кенија (37)
  Кирибати ( )
  Кувајт ( )
  Лаос ( )
  Летонија (11)
  Либан ( )
  Лесото ( )
  Либерија ()
  Либија ( )
  Литванија ()
  Лихтенштајн (2)
  Макао ()
  Македонија (1)
  Мадагаскар (1)
  Малави (1)
  Малезија (1)
  Малдиви (1)
  Мали ( )
  Малта ()
  Мауританија ( )
  Маурицијус ( )
  Мексико ( )
  Молдавија ()
  Монако ( )
  Монголија ( )
  Мароко (22)
  Мозамбик (1)
  Мјанмар (1)
  Намибија (2)

  Науру ( )
  Непал ( )
  Холандија ( )
  Нови Зеланд (10)
  Никарагва ( )
  Нигерија ( )
  Северна Маријанска острва ( )
  Норвешка ( )
  Пакистан ( )
  Палау ()
  Палестина ( )
  Панама ( )
  Папуа Нова Гвинеја ( )
  Парагвај ( )
  Перу ( )
  Филипини ( )
  Пољска ( )
  Португалија ( )
  Порторико ( )
  Катар ( )
  Румунија ( )
  Русија ( )
  Руанда ( )
  Сент Китс и Невис ()
  Света Луција ( )
  Сент Винсент и Гренадини ( )
  Самоа ( )
  Сан Марино ( )
  Сао Томе и Принсипе ( )
  Саудијска Арабија ( )
  Сенегал ( )
  САД ( )
  Србија (5)
  Сејшели ( )
  Сијера Леоне ( )
  Сингапур ()
  Словачка ( )
  Словенија ( )
  Соломонова Острва ( )
  Сомалија ( )
  Шпанија ( )
  Шри Ланка ( )
  Судан ( )
  Суринам ( )
  Свазиленд ( )
  Шведска ( )
  Швајцарска (12)
  Кинески Тајпеј ( )
  Таџикистан ( )
  Танзанија ( )
  Тајланд ( )
  Источни Тимор ( )
  Того ( )
  Тонга ( )
  Тринидад и Тобаго ( )
  Тунис ( )
  Турска ()
  Туркменистан ( )
  Туркс и Кајкос ( )
  Уганда ( )
  Уједињено Краљевство (60)
  Украјина ( )
  Уругвај ( )
  Узбекистан ( )
  Црна Гора (2)

Освајачи медаља

Мушкарци 

 СР = светски рекорд; РП = рекорд првенства; ЕР = европски рекорд;  ОКР = рекорд Океаније; НР = национални рекорд; ЛР = лични рекорд; ЈАР = рекорд Јужне Америке

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Светском првенству 2007 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Референце

Спољашње везе 

 Комлетни резултати на сајту ИААФ
 Званични сајт 11. Светског атлетског првенства у Осаки 2007.

 
Светско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2007.
Спорт у Јапану